El término Marquesa hace referencia a varios artículos:

Título Nobiliario
Marquesa, título nobiliario otorgado a una mujer.

Lugares
 La Marquesa, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile.
 Marquesa, localidad de la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, Chile.